Vella kan syfta på:

Vella, Schweiz – en by och före detta kommun i Schweiz
Vella (djur) – ett släkte av insekter
Vella (växter) – ett släkte av korsblommiga växter